Зображення, отримане за допомоги проєктора.
 Графічна проєкція — зображення об'єктів тривимірного простору на площині або якій-небудь іншій двовимірній поверхні.
 Картографічна проєкція — спосіб зображення поверхні землі на площині.
 Проєкція (психологія) — механізм психологічного захисту індивіда.
 Проєкція (реляційна алгебра) — одна з операцій над відношеннями в реляційній базі даних.
 Проєкція — проєкційна матриця